Plusieurs théorèmes portent le nom du mathématicien Richard Brauer :
 
 , ou théorème de Brauer-Tate
  sur la théorie des représentations d'un groupe fini
 Théorème de Brauer-Siegel
 
 Théorème d'Albert–Brauer–Hasse–Noether
 Théorème de Brauer-Noether

Brauer